Calatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Calatepec, Tlatlauquitepec, Puebla, 
 Calatepec, Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar